

Nom personnel 
 Richer de Reims (v. 940-998), moine connu pour ses Quatre livres d’histoire ;
 Richer de Mons (v. 973), comte de Hainaut et de Mons ;
 Richer (v. 945), évêque de Liège ;
 Richer le Lorrain (1190-1266), moine écrivain voyageur ;

Patronyme 

 Adrien Richer (1720-1798), historien français ;
 Christophe Richer (v. 1513-1553), diplomate, historien et poète français ;
Pierre Richer (1506-1580), pasteur protestant ;
 Edmond Richer (1560-1631), théologien français ;
 François Richer d'Aube (1686-1752), jurisconsulte français ;
 François Richer (1718-1790), jurisconsulte français ;
 Gilles Richer (1938-1999), scénariste, compositeur et réalisateur québécois ;
 Guy Richer (1954), acteur québécois ;
 Henri Richer (1685-1748), poète français ;
 Isabel Richer (1966-), actrice québécoise ;
 Isabelle Richer (1960-), journaliste québécoise ;
 Jean Richer, graveur français actif dans le second tiers du  ;
 Jean Richer (1630-1696), astronome et navigateur français ;
 Jean Richer (1915-1992), professeur et écrivain français ;
 Jean Baptiste Edmond Richer (1762-1820), capitaine de vaisseau français ;
 Jean-Thomas-Elisabeth Richer de Sérizy (1759-1803), contre-révolutionnaire français ;
 Jeannine Richer (née en 1924), compositrice française ;
 Léopold Richer (1902-1961), journaliste et essayiste québécois ;
 Louis-François Richer Laflèche (1818-1898), évêque catholique québécois ;
 Louise Richer, actrice québécoise ;
 Paul Richer (1849-1933), anatomiste français ;
 Philippe Richer (1923-2018), historien français, spécialiste de l’Asie ;
 Pierre Richer de Belleval (1564-1632), botaniste français ;
 René Richer (1887-1963), architecte québécois ;
 Stéphane Richer (1966-), joueur de hockey québécois ;
 Stéphane Richer (1966-), joueur de hockey sur glace québécois.

Toponyme 

 Château-Richer, ville du Québec.